Суперкубок Європи 1987 — 12-й розіграш Суперкубка Європи. У турнірі зіграли переможець Кубка європейських чемпіонів 1986—1987 португальське «Порту» та переможець Кубка володарів кубків 1986—1987 голландський «Аякс». Вперше в історії титул володаря Суперкубка Європи здобув «Порту».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1986—1987
 Кубок володарів кубків 1986—1987

Посилання 
 Суперкубок Європи 1987  
 Суперкубок Європи 1987 на rsssf  
 Перший матч на transfermarkt  
 Повторний матч на transfermarkt 

1987 у футболі
1988 у футболі
1987